Сарторі:
 Алессіо Сарторі
 Джованні Сарторі